Fanbyn kan syfta på:

 Fanbyn, Sundsvalls kommun – en tätort i Sundsvalls kommun
 Fanbyn, Sundsvalls kommun (småort) – en tidigare småort i Sundsvalls kommun
 Fanbyn, Bräcke kommun – en småort i Bräcke kommun

Se även
 Fannbyn